Sezon 1949/1950 był 26. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytuł obroniła drużyna Malmö FF. Tytuł króla strzelców zdobył Ingvar Rydell, który w barwach Malmö FF strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1949 w piłce nożnej
1950 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1950 w Szwecji
1949 w Szwecji